Belfast North peut faire référence à:

La partie nord de Belfast.
Belfast North
Belfast North (Dáil Éireann constituency) (1921-1922)
Belfast North (circonscriptions nord-irlandaise)
Belfast North (circonscription britannique)